Jasenov – wieś (obec) w kraju preszowskim, w powiecie Humenné
 Jasenov – wieś (obec) w kraju koszyckim, w powiecie Sobrance
 Jasenov – szczyt w Górach Czerchowskich na Słowacji